Absalon ist der Name folgender Personen:

 Absalon von Lund (1128–1201), dänischer Bischof von Roskilde und Erzbischof von Lund
 Absalon (Künstler) (1964–1993), israelischer Künstler
 Hilde Absalon (1935–2017), österreichische Künstlerin
 Julien Absalon (* 1980), französischer Mountainbiker

Absalon steht außerdem für:
 Absalon-Klasse, Schiffsklasse der Dänischen Marine
 Absalon (L 16), ein Schiff der Absalon-Klasse

Siehe auch:
 Absalom (Begriffsklärung)
 Absolon